Муса Дембеле може да се односи на:
 Муса Дембеле (белгијски фудбалер)
 Муса Дембеле (француски фудбалер)